Игорь Мазур:
 Мазур, Игорь Анатольевич — российский актёр, заслуженный артист России (2013).
 Мазур, Игорь Михайлович (род. 1957) — российский скульптор.